Всего отснято 109 эпизодов в 7 сезонах сериала.

Обзор сезонов

Первый сезон: 2005

Второй сезон: 2006

Третий сезон: 2007

Четвёртый сезон: 2008—2009

Пятый сезон: 2009

Шестой сезон: 2010—2011

Седьмой сезон: 2011

Примечания 

Ищейка